Tuschy ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Tuschy (1918–2002), deutscher Admiralarzt
 Hajo Tuschy (* 1986), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Tuschi